Czerszla – góra w Beskidzie Niskim

 Cieki w Polsce
 Czerszla – potok, dopływ Grajcarka
 Czerszla – potok, dopływ Mostyszy

Przypisy